Die U19-EFT 2017 der Männer wurde im November 2017 im bernischen Kirchberg ausgetragen.

Spiele

Tabelle

Statistiken

Topskorer

Goaliestatistiken

Siehe auch 
 Euro Floorball Tour

Einzelnachweise 

Unihockey 2017
Euro Floorball Tour
Unihockeywettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in Kirchberg BE